Een verkeersweg:
 N183 (België)
 N183 (Frankrijk)
 N183 (Nederland), zie Provinciale weg 183
 N183 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing